Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2017/18 enthält alle Spieler, die für die deutsche Schachbundesliga 2017/18 gemeldet wurden mit deren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die 16 teilnehmenden Vereine durften 8 Stammspieler und maximal 8 Ersatzspieler melden, außerdem konnten mit den Ranglistennummern 17 und 18 zwei Jugendliche gemeldet werden, die am 31. Dezember 2017 ihr 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten. 12 Vereine nutzten diese Möglichkeit, von diesen meldeten 10 Vereine je zwei zusätzliche Jugendspieler und zwei Vereine je einen zusätzlichen Jugendspieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während MSA Zugzwang 82 mit 10 eingesetzten Spielern auskam, spielten beim SV Mülheim-Nord alle 18 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 242 Spieler zum Einsatz, von denen 13 keinen Wettkampf versäumten. Punktbester Spieler war Arkadij Naiditsch (Baden-Baden) mit 11,5 Punkten aus 15 Partien. Je 11 Punkte erreichten sein Mannschaftskollege Étienne Bacrot sowie Ivan Šarić (Hockenheim), wobei Šarić 13 Partien spielte, Bacrot 15. Mit Daniil Dubow (Werder Bremen), Alexei Schirow und Julian Martin (beide Baden-Baden) erreichten drei Spieler 100 %, von diesen spielte Dubow vier Partien, Schirow drei und Martin zwei.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2017); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2017), steht diese Zahl in Klammern, so handelt es sich um eine DWZ
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2017; ARM = Armenien, AUT = Österreich, AZE = Aserbaidschan, BIH = Bosnien und Herzegowina, BLR = Weißrussland, CHN = China, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FIN = Finnland, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IND = Indien, ISR = Israel, ITA = Italien, LAT = Lettland, LUX = Luxemburg, MNC = Monaco, NED = Niederlande, PER = Peru, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan, VEN = Venezuela
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

OSG Baden-Baden

Schachgesellschaft Solingen

SV 1930 Hockenheim

Werder Bremen

SF Deizisau

USV TU Dresden

DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920

SK Schwäbisch Hall

Schachfreunde Berlin

Hamburger SK

SV Mülheim-Nord

SV 1920 Hofheim

MSA Zugzwang 82

SG Speyer-Schwegenheim

FC Bayern München

SK Norderstedt

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Die GM-Norm von Valentin Dragnev wurde aus 10 Partien erspielt.
 Léon Mons und Thies Heinemann hätten ebenfalls GM-Normen erfüllt, beiden Spielern wurde der GM-Titel aber bereits während der Saison verliehen.
 Die Einzelergebnisse des Stichkampfes um den Titel sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, diese lauten:

Weblinks 

 Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der Saison 2017/18 auf der Website des Deutschen Schachbunds
 Saisonstatistik von Thomas Jackelen auf der Website des Godesberger SK

Schachbundesliga (Deutschland)
Wikipedia:Liste
Schach 2017
Schach 2018